Pitchford bezeichnet:

 Pitchford (Shropshire), eine Ortschaft in der Grafschaft Shropshire in England

Pitchford ist der Familienname folgender Personen:

 Dean Pitchford (* 1951), US-amerikanischer Künstler
 Denys Watkins-Pitchford (1905–1990), britischer Schriftsteller
 Liam Pitchford (* 1993), britischer Tischtennisspieler
 Lonnie Pitchford (1955–1998), US-amerikanischer Musiker
 Ralph Pitchford (* 1962), südafrikanischer Motorsportler
 Randy Pitchford (* 1971), Mitgründer und Präsident von Gearbox Software